MKE Ankaragücü – turecki klub piłkarski
 MKE Ankaragücü – turecki żeński klub siatkarski